Пара Кара Блэк / Лизель Хубер — победительницы турнира.

Сеянные
Первые четыре пары начинают турнир со второго круга. 

 Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Четвертьфинал, снятие с турнира)
 Се Шувэй /  Пэн Шуай (Второй раунд)
 Флавия Пеннетта /  Лиза Реймонд ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Вирхиния Руано Паскуаль /  Чжэн Цзе ''(Полуфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Патти Шнидер ''(Первый раунд)
 Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Финал)
 Бетани Маттек-Сандс /  Надежда Петрова ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Cincinnati Masters 2009